Die Diamond Nine / Dynamic Billard Dutch Open 2015 waren das 139. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 1. bis 4. Oktober 2015 im Golden Tulip Jagershorst in Heeze-Leende statt und wurden in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Der Österreicher Albin Ouschan gewann das Turnier durch einen 9:2-Sieg im Finale gegen den Engländer Imran Majid. Titelverteidiger war der Engländer Mark Gray, der im Viertelfinale gegen Ouschan ausschied. Sebastian Ludwig erreichte als bester Deutscher das Halbfinale und verlor dort gegen Ouschan.

Modus 
Die 165 Teilnehmer traten im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an, bis nur noch 32 Spieler verblieben waren. Anschließend wurde das Turnier im K.-o.-System fortgesetzt. Gespielt wurde auf neun Gewinnspiele.

Finalrunde

Weblinks 
 Offizielle Website
 Dutch Open 2015 auf azbilliards.com
 Dutch Open 2015 auf sixpockets.de

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2015
Billardturnier in Heeze-Leende